Серге́й Ба́бин:
 Бабин, Сергей Алексеевич (род. 1961) — российский физик, член-корреспондент РАН.
 Бабин, Сергей Иванович (1913—1972) — директор плодоовощного совхоза-техникума, Герой Социалистического Труда.